SM-liiga 1978/1979 byla 4. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Tappara Tampere.

Základní část

Play off

Semifinále 
 Ässät Pori - IFK Helsinky 3:0 (6:5 P, 5:3, 9:4)
 Tappara Tampere - TPS Turku 3:2 (5:1, 6:10, 7:3, 4:8, 7:5)

O 3. místo 
 TPS Turku - IFK Helsinky 2:1 (2:1, 2:10, 3:2)

Finále 
 Ässät Pori - Tappara Tampere 2:3 (3:6, 3:4, 5:3, 3:2, 2:5)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1978
Lední hokej v roce 1979
Sport ve Finsku v roce 1978
Sport ve Finsku v roce 1979